Příjmení Bubla nosí více významných osobností:

 Blahoslav Bubla (1910–1959) – architekt a pedagog
 Jindřich Bubla (1873–1923) – pedagog a redaktor
 Jiří Bubla (* 1950) – československý hokejový obránce 
 Karel Bubla – více osob, rozcestník
 Ondřej Bubla (1906–1980) – pedagog a lektor